Le domaine des Fauves, parc zoologique de Fitilieu, présente au public un large éventail d'espèces animales, plus particulièrement un éventail de carnivores à poils et à plumes (notamment félins, canidés, et rapaces), mais aussi quelques animaux domestiques. Chaque année, de nombreux bébés voient le jour au domaine des Fauves, dont des espèces menacées tel l'Ocelot, le Chat de Geoffroy ou la Chouette leptogramme.

Le Domaine des Fauves propose de découvrir la plus grande diversité de rapaces nocturnes (chouettes et hiboux) de France avec une vingtaine d'espèces. 

Il est situé sur la commune de Les Abrets en Dauphiné (Fitilieu), dans l'Isère. 

Outre les enclos, le parc offre aussi quelques services : boutique de souvenirs, snack, aire de pique-nique ombragée, aire de jeux, mini-ferme et structures gonflables pour les enfants (sans supplément de prix).

Depuis 2016, le domaine des Fauves vous propose une expérience unique : "entrez sur le territoire des loups".

Depuis 2018, le domaine des Fauves propose une animation pédagogique avec des oiseaux en vol libre : buses, vautours, hiboux, chouettes et cigognes.

Deux lodges tout confort permettent de passer des nuitée au cœur du territoire des loups noirs de MacKenzie et ainsi prolonger l'immersion.

Animaux présentés

Mammifères

Félidés 

 Chat des Marais (Felis chaus)
 Chat léopard du Bengale (Prionailurus bengalensis)
 Chat rubigineux (Prionailurus rubiginosus)
 Chat de Geoffroy (Leopardus geoffroyi)
 Chat pêcheur ou chat viverrin (Prionailurus viverrinus)
 Chat des sables (Felis margarita)
 Jaguarondi (Puma yagouaroundi)
 Lynx Caracal (Caracal caracal)
 Margay (Leopardus wiedii)
 Ocelot (Leopardus pardalis)
 Serval (Leptailurus serval)
 Lion (Panthera leo)
 Chat forestier (Felis silvestris)
 Puma (Puma concolor)
 Tigre (Panthera tigris) blanc
 Jaguar, jaguar noir (Panthera onca)
 Panthère (Panthera pardus ) noire.

Canidés, Hyénidés et Petits Carnivores 

 Otocyon (Otocyon megalotis)
 Loup du Canada, région de Mackenzie (Canis lupus mackenzii)
 Loup arctique (Canis lupus arctos)
 Hyène tachetée (Crocuta crocuta)
 Hyène Rayée (Hyaena hyaena)
 Mangouste jaune (Cynictis penicillata)
 Suricate ("Suricata suricatta")
 Coati à queue annelée (Nasua nasua)
 Tayra, martre à tête grise (Eira barbara).

Autres 

 Lama (Lama glama)
 Mouton d'Ouessant (Ovis aries)
 Chèvre naine ("Capra hircus)
 Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans)
 Tortue d'Hermann (Testudo hermanni)
 Zébu nain (Bos taurus indicus)
 Paon bleu (Pavo cristatus)

 Oiseaux 

 Aigle de Verreaux (Aquila verreauxii)
 Buse aguia (Geranoaetus melanoleucus)
 Buse rounoir (Buteo rufofuscus)
 Buse de Harris (Parabuteo unicinctus)
 Chouette boobook (Ninox novaeseelandiae)
 Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata)
 Chouette Chevêche (Athene noctua)
 Chouette Lapone (Strix nebulosa)
 Chouette Leptogramme (Strix leptogrammica)
 Chouette de l'Oural (Strix uralensis)
 Chouette masquée (Strix rufipes)
 Corbeau pie (Corvus albus)
 Pirolle à bec rouge (Urocissa erythroryncha).
 Harfang des neiges (Bubo scandiacus)
 Hibou petit duc européen (Otus scops)
 Hibou Petit Duc de Californie (Megascops kennicottii)
 Hibou Petit Duc à Collier (Otus bakkamoena)
 Hibou Petit Duc à face blanche (Ptilopsis leucotis)
 Hibou grand Duc africain (Bubo africanus)
 Hibou grand Duc d'Europe (Bubo bubo)
 Hibou strié (Asio clamator)
 Hibou moyen-duc (Asio otus)
 Martin chasseur géant (Dacelo novaeguineae)
 Vautour Fauve (Gyps fulvus)
 Urubu à tête rouge (cathartes aura)
 Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus)
 Urubu noir (Coragyps atratus)
 Cigogne blanche (Ciconia ciconia'')

Liens externes 

 
 Site officiel

Parc zoologique en Auvergne-Rhône-Alpes